Honyman ist der Familienname folgender Personen:

 George Essex Honyman, 4. Baronet (1819–1875), schottischer Politiker und Jurist
 Ord John Honyman, 3. Baronet (1794–1863), schottisches Mitglied des niederen Adels
 Richard Honyman, 2. Baronet (1787–1842), schottischer Politiker

 William Honyman, 1. Baronet († 1825), schottischer Politiker
 William Macdonald Honyman, 5. Baronet (1820–1911), schottischer Adliger 

Siehe auch:
 Honeyman